Ісмаель Діас ():

 Ісмаель Діас Галан (1965) — іспанський футбольний тренер
 Ісмаель Діас Рамірес (1990) — футболіст Домініканської Республіки
 Ісмаель Діас де Леон (1997) — панамський футболіст
 Хосе Ісмаель Діас (1953—1976) — сальвадорський футболіст